Muhlack ist ein Familien- und ein Ortsname: 

 Ulrich Muhlack (* 1940), deutscher Historiker
 Muhlack, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Muławki in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen